Desa Rahayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rahayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Rahayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Rahayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 111,97), 
 Desa Rahayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 113,28), 
 Desa Rahayu (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar